William Cartwright peut faire référence à :

 William Cartwright (floruit 1598-1636), un comédien anglais;
 William Cartwright (1606-1686), un comédien anglais, fils du premier ci-dessus;
 William Cartwright (1611-1643), un dramaturge et poète anglais.